

Полудьонка — селище, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Полудьонка — присілок, Тугулимський міський округ, Свердловська область